Влади́мир Никола́евич Дми́триев:
 Дмитриев, Владимир Николаевич (1839—1904) — известный врач-климатолог, живший в Ялте.
 Дмитриев, Владимир Николаевич — поручик, кавалер ордена Святого Георгия IV класса с 25 мая 1917.
 Дмитриев, Владимир Николаевич (1956—2021) — российский журналист, главный редактор и основатель газеты «Новгородские ведомости».
 Дмитриев, Владимир Николаевич (1947—2016) — российский скульптор.